Alstad ist der Familienname folgender Personen:
 Ida Alstad (* 1985), norwegische Handballspielerin
 Jon Olav Alstad (* 1968), norwegischer Politiker

Alstad ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Alstad, schwedischer Ort in der Gemeinde Trelleborg

Siehe auch:
 Runenstein von Alstad
 Ahlstad
 Alstaden
 Ahlstadt
 Alsted